Мужской марафон на чемпионате мира 2015 года состоялся 22 августа. Старт был дан в 7.34 утра по местному времени возле ворот Юндинмэнь. Далее марафонцы бежали по улицам Пекина, а финишировали на Олимпийском стадионе «Птичье гнездо».

Рекорды 
До начала чемпионата мира:

Квалификационный стандарт

Результаты

Примечания

Ссылки 
 15th IAAF World Championships > Marathon — men

Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2015
Марафоны